

События 
 Год после III консульства имп. Грациана и Эквиция.
 Валентиниан собирался воевать с саксами и бургундами, которые выставили против него на берегах Рейна более 80 тыс. воинов.
 Валент и Валентиниан начинают постройку укреплений за Дунаем. Весна — Валентиниан переправился через Дунай против сарматов. Он страшно опустошил землю квадов. Осень — К Валентиниану прибыли послы от квадов с мирными предложениями. 11.11 — Смерть Валентиниана. Легионы провозгласили правителями Запада его сыновей Грациана и Валентиниана.
 375—392 — Император Рима Валентиниан II, Флавий Плацид (371, 2.7-392, 15.5). Сын Валентиниана I и Юстины.
 Грациан отказался от титула великого понтифика и прекратил поддерживать языческие культы.
 Григорий Нисский изгнан из своей епархии арианами.
 Разгром гуннами остготского племенного союза.
 Гунны разгромили готов Германариха в Причерноморье. Разделение готов на остготов и вестготов. Остготы входят в племенной союз гуннов.
 Умер Германарих, король готов.
 Власть над остготами наследует сын Германариха Винитар.
 Остготы Винитара вторгаются на земли антов, терпят от них поражение, но повторно нападают на антов и казнят вождя антов Божа.
 Указ Фу Цзяня II против даосов.

Скончались 
 Валентиниан I
 около 375 Бож

См. также

Примечания